

Єзжа — річка в Кіровській області, ліва притока Колича
 Єзжа — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область